Dobiegniew
 José Woldenberg Karakowski